Gesichtsschleier bezeichnet

 die Verhüllung des Gesichts im Islam, siehe Niqab
 eine besondere Form der Befiederung des Gesichts bei Vögeln, siehe Gesichtsschleier (Vogel)